A competição de luta livre até 58 kg feminino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 17 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
A japonesa Kaori Icho fez história ao ser a primeira mulher a ganhar o título olímpico por quatro vezes consecutivas. Derrotou, na final, Valeria Koblova, da Rússia. Já Marwa Amri, da Tunísia, e Sakshi Malik, da Índia, levaram a melhor nas disputas pelo bronze.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final

Classificação final

Livre 58 kg feminino